Hadač může být:
 člověk, který něco hádá, luští hádanky, hádá z ruky apod.

 příjmení osob
 Emil Hadač (1914–2003) – český geobotanik a ekolog
 Filip Hadač (* 1993) – český sportovec, orientační běžec
 Jan Hadač – český lékař
 Dana Hadačová – česká sportovkyně, stolní tenistka
 Marie Hadačová (* 1953) – československá politička
 Václav Hadač (1891–1964) – český archivář

Česká příjmení